Simma ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Simma (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Bruno Simma (* 1941), deutsch-österreichischer Völkerrechtler
 Kaspanaze Simma (* 1954), österreichischer Landwirt und ehemals Politiker (Die Grünen)
 Maria Simma (1915–2004), österreichische Mystikerin
 Stefan Simma (* 1979), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Sima (Begriffsklärung)